Existuje více osobností s českým příjmením Adámek:

 Adolf Adámek (1903–1949) – letecký důstojník
 Bohumil Adámek (1848–1915) – český básník a dramatik
 František Adámek – rozcestník
 Gustav Adámek (1849–1905) – český podnikatel a politik, bratr Karla
 Hynek Adámek (* 1962) – český geograf, novinář, fotograf a publicista
 Jarolím Adámek (1915–1969) – český duchovní a teolog
 Jiří Adámek (* 1939) – český historik, politik strany Moravané, býv. čs. poslanec FS za HSD-SMS po sametové revoluci
 Josef Adámek – rozcestník
 Karel Adámek (rozcestník) – rozcestník
 Marian Adámek (* 1997) – český hokejista
 Martin Adámek (1983) (* 1983, Náchod) – cyklista a cestovatel, programátor, učitel a autor knih
 Martin Adámek (* 1996) – slovenský klarinetista
 Milan Adámek – rozcestník
 Miroslav Adámek – rozcestník
 Jan Adámek – herec a moderátor AZ Kvíz Junior
 Rudolf Adámek (1882–1953) – český malíř, grafik a ilustrátor

ženská varianta příjmení
 Jana Adámková – rozcestník
 Věra Adámková (* 1954) – česká lékařka a politička, poslankyně za hnutí ANO 2011

jiný význam
 zdrobnělina mužského jména Adam

Související články 
 Adam (rozcestník)
 Adamec

Externí odkazy 
 

Česká příjmení